Фегераш — місто в Румунії, у Трансильванії
 Фегераш — гори у центрі Румунії